Кариньена (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 82,5 км². Население — 3665 человек (на 2009 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции. 

Кариньена известна ценителям вина как предположительная родина кариньяна. Винодельческая зона , созданная ещё в 1932 году (одной из первых в Испании), относится к уровню DOP. Виноградники расположены на высотах от 400 до 800 метров. Преобладают красные вина на основе сортов темпранильо и гарнача. Порядка 20% продукции составляют тихие белые вина; в ограниченном количестве выпускаются популярные некогда сладкие мускаты.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 caiaragon.com — Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы